Název Jedlový potok má více vodních toků:

 Jedlový potok (přítok Oslavy) – pravostranný přítok Oslavy v okrese Žďár nad Sázavou
 Jedlový potok (přítok Ponávky) – pravostranný přítok Ponávky v okrese Brno-venkov
 Jedlový potok (přítok Teplé Vltavy) – levostranný přítok Teplé Vltavy v okrese Prachatice